Afton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Afton Township (Arkansas)
 Afton Township (Illinois)
 Afton Township (Cherokee County, Iowa)
 Afton Township (Howard County, Iowa)
 Afton Township (Kansas)
 Afton Township (North Dakota)
 Afton Township (Oklahoma)
 Afton Township (South Dakota)